Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym w sezonie 2005 to ósma edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował jedenaście wyścigów, z czego osiem odbyło się w Europie, dwa w Australii i Oceanii oraz jeden w Ameryce Północnej. Pierwsze zawody odbyły się 27 lutego w australijskim Geelong, a ostatnie 11 września w niemieckiej Norymberdze.

Trofeum sprzed roku obroniła Australijka Oenone Wood.

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Mémoire du cyclisme 

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
2005 w kolarstwie